Maria Anna Wilhelmine Elisabeth Mathilde van Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 25 mei 1843 - Schwerin, 16 april 1865) was een prinses van Hessen en bij de Rijn. 

Zij was het derde kind en de enige dochter van Karel van Hessen-Darmstadt en Elisabeth van Pruisen. Zij was een zuster van groothertog Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt en dus een tante van de laatste tsarina van Rusland Alexandra Fjodorovna. 

Zelf trad ze, op 12 mei 1864 in het huwelijk met groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin, die twee jaar daarvoor zijn eerste vrouw, Auguste van Reuß-Schleitz-Köstritz aan tuberculose had verloren. Het paar kreeg een dochter:

 Anna Mathilde Elisabeth Alexandrine (1865-1882)

Groothertogin Anna overleed aan de gevolgen van kraamvrouwenkoorts. Haar weduwnaar zou nog een derde keer trouwen, met Marie van Schwarzburg-Rudolstadt, die de moeder zou worden van de latere Nederlandse prins-gemaal Hendrik.

Huis Hessen-Darmstadt
Hessen, A